Jura bernois ist: 
 Die französische Bezeichnung für Berner Jura.
 Die französische Bezeichnung für den Verwaltungskreis Berner Jura des Kanton Bern.
 Eine ehemalige Bahngesellschaft, siehe Chemins de fer du Jura bernois.